

Geografia
 Bingley – cittadina della contea del West Yorkshire, in Inghilterra

Persone
 Blanche Bingley (1864-1946) – tennista inglese
 Matthew Bingley (1971) – ex calciatore australiano, di ruolo difensore o centrocampista
 Norman Bingley (1863-1940) – velista britannico, medaglia d'oro olimpica nella vela alle Olimpiadi 1908

Altro
 Bradford & Bingley – banca britannica specializzata nel credito immobiliare